La part des anges est la partie du volume d'un alcool (le plus souvent du cognac ou de l'armagnac) qui s'évapore pendant son vieillissement en fût. L'expression fournit le titre de plusieurs œuvres.

Littérature
 La Part des anges est un roman policier d'Hubert Monteilhet, paru en 1990, remarquablement documenté quant à la fabrication du cognac et quant aux pratiques de la profession ;
 La Part des anges est un roman de l'écrivain belge Alain Bertrand, paru en 2000 ;
 La Part des anges est un recueil du poète français Jean-Luc Sarré, paru en 2007 à La Dogana ;
 La Part des Anges est une maison d'édition de la région bordelaise.

Scénario 
La Part des anges est un scénario policier ayant comme toile de fond Cognac et son vignoble, écrit par Joël Selo en 1988, déposé et consultable à la cinémathèque de Toulouse.

Télévision
 La Part des anges est un téléroman québécois, diffusé entre 1998 et 1999 ;
 La Part des anges est un téléfilm de Sylvain Monod, réalisé en 2011.

Cinéma
 La Part des anges (The Angels’ Share) est un film écossais de Ken Loach, sorti en 2012, dans lequel il fait découvrir l'univers des grands whiskies.

Musique
 La part des anges est un disque de Jacno.

Divers
 La Part des anges est un festival de danse se déroulant à Artigues-près-Bordeaux ;
La part des anges est un album de Philippe Lavil sorti en 2011, où figure la chanson éponyme.

.